Tortell steht für:

 Simon Tortell (1959–2012), maltesischer Fußballspieler
 Tortell de Reis, Weihnachtsgebäck aus Katalonien